Fryzjer
 Zakład fryzjerski (film 1894)